Quizduell ist der Name von:

 Quizduell (App), Quiz-App der schwedischen Entwicklergruppe MAG Interactive
 Quizduell (Fernsehsendung), Quizsendung seit 2014